Раджив Рем (, 18 березня 1984) — американський тенісист, олімпійський медаліст. 

Батьки Рема іммігрували до США з Індії. 

Срібну олімпійську медаль Рем здобув на Іграх у Ріо, виступаючи в міксті з Вінус Вільямс. 

Дві перемоги в турнірах ATP туру прийшли до Рема на Hall of Fame Tennis Championships 2009 та 2015 років. Він має в своєму активі 9 перемог в парному розряді.

Зовнішні посилання 
Досьє на сайті ATP

Тенісисти США
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Срібні олімпійські медалісти США
Спортсмени з Колорадо
Спортсмени з Індіани
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті